Chiacchio puede hacer referencia a:

Personas
Carlos Chiacchio (1884-1947), médico, periodista y escritor brasileño.
Gerónimo Chiacchio Bruno (1897-1965), escritor uruguayo.
Matías Chiacchio (1988-), futbolista argentino.
Umberto Chiacchio (1930-2001), político y emprendedor italiano.